Тайюань Аким Перри (, род. 7 мая 1975 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк), более известный под сценическим псевдонимом Big Noyd — американский рэпер из Куинсбриджа, Нью-Йорк. На счету артиста восемь студийных альбомов. Он тесно связан с группой Mobb Deep и присутствует на всех их альбомах, кроме Blood Money.

Карьера 
Дебютом Биг Нойда был его куплет в песне «Stomp 'Em Out» из дебютного альбома группы Mobb Deep 1993 года, Juvenile Hell, но более широкое внимание к себе он привлёк благодаря работе над альбомом Mobb Deep 1995 года, The Infamous. Он появился в песнях «Right Back At You», «Give Up the Goods (Just Step)» и «Party Over». Позже он объяснил, что получил свой первый контракт на 300 тысяч долларов от лейбла Tommy Boy Records благодаря своему куплету в песне «Give Up the Goods (Just Step)».

Дебютный сольный альбом Биг Нойда под названием Episodes of a Hustla, записанный при поддержке группы Mobb Deep, был выпущен в 1996 году на лейбле Tommy Boy Records. Альбом и два сингла из него, «Recognize & Realize» и «Usual Suspects», имели успех в чартах американского журнала Billboard. Но во время выхода альбома Нойд находился в тюрьме. Согласно рэперу Prodigy, альбом был продан «неутешительными 30 тысяч копий». По мнению журналиста Алекса Хендерсона из AllMusic, на альбоме «Нойд использует насильственные, тревожные образы, чтобы создать атмосферу, но в отличие от Ice-T или Ice Cube, он больше заинтересован в том, чтобы показать свои рифмующие навыки, чем сделать общее заявление о жизни в бедных районах города». В 1999 году Big Noyd снялся в фильме Murda Muzik, который был снят в поддержку выхода нового альбома Mobb Deep с одноимённым названием. Big Noyd играет роль рэпера по имени «Fresh», выросшего в суровых условиях жилищного проекта Queensbridge. Фильм был выпущен на DVD спустя пять лет, в 2004 году.

В 2003 году Big Noyd вернулся со своим вторым альбомом Only The Strong. Этот альбом, как и его дебют, имел много гостевых участий от группы Mobb Deep.  Альбом имел успех в трёх чартах американского журнала Billboard. Нойд приписывает низкие продажи альбома лейблу Landspeed Records, заявившему о банкротстве в не имеющем отношение к делу судебном процессе, как только альбом был выпущен. В 2005 году Big Noyd выпустил свой третий альбом On the Grind, в котором также много появлений участников группы Mobb Deep. Альбом был выпущен на независимом лейбле Monopolee Records, который помог Нойду выпустить альбом под своим полным контролем, предотвращая проблемы, которые случались с Landspeed Records и Tommy Boy Records. Он основал собственный лейбл Noyd Inc. в 2007 году.

В 2008 году Big Noyd выпустил на независимом лейбле Koch Records свой шестой студийный альбом Illustrious. В отличие от предыдущих работ, группа Mobb Deep не принимала участие в записи альбома. Исполнительным продюсером альбома был Lil' Fame из рэп-группы M.O.P. В 2010 год Big Noyd издал свой очередной альбом без участия Mobb Deep под названием Queens Chronicle, который на сегодняшний день остаётся последним альбомом в его карьере.

Дискография

Синглы

Фильмография

Художественные фильмы 
 2004 — Murda Muzik (6 апреля 2004 года) в роли «Fresh»

Документальные фильмы 
 2004 — Mobb Deep: Infamous Allegiance Pt. 1 (27 апреля 2004 года) в роли «Big Noyd»

Видеоклипы 
 1995 — Mobb Deep: «Give Up The Goods (Just Step)» (feat. Big Noyd)
 1997 — Mobb Deep: «Hoodlum» (feat. Rakim & Big Noyd)
 1998 — Bounty Killer: «Deadly Zone» (feat. Mobb Deep & Big Noyd)
 2002 — Mobb Deep: «The Learning (Burn)» (feat. Big Noyd)
 2002 — Infamous Mobb: «Queens» (feat. Prodigy & Noyd)
 2008 — Prodigy of Mobb Deep - «It’s Nothing» (feat. Big Noyd)
 2008 — Big Noyd: «Things Done Changed»
 2013 — Big Noyd: «Light Up The Night»
 2015 — Taiyamo Denku - «LEVITATE» (feat. Big Noyd & MARQUEE)
 2016 — Big Noyd: «Keep it Gangsta» (feat. Blizz Blazay)

Сборники видеоклипов 
 2006 — Mobb Deep: Life Of The Infamous... The Videos

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Big Noyd на сайте Rapgenius
 Big Noyd: Infamous minded Interview NobodySmiling.com
 Big Noyd: Illustrious Interview ArtOfRhyme.com
 Big Noyd: Illustrious Interview SmokingSection.net
 Havoc of Mobb Deep, Big Noyd and DJ L.E.S. in Moscow : Interview for HipHop4Real.com (15 сентября 2018 года)

Артисты, известные под псевдонимами
Рэперы США